Kokel ist der deutsche Name siebenbürgischer Flüsse
Târnava (Fluss)
Große Kokel, Târnava Mare 
Kleine Kokel, Târnava Mică

Siehe auch:
 Kockel
 Komitat Kokelburg
 Komitat Groß-Kokelburg
 Komitat Klein-Kokelburg